Englerup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Englerup (Lejre Kommune) – landsby i Kirke Sonnerup Sogn
 Englerup (Ringsted Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Sigersted Sogn

nl:Englerup